Jméno a příjmení Josef Sedlák má více nositelů:

 Josef Sedlák (1891–???) – český a československý politik ČSL
 Josef Sedlák (1922–2007) – český spisovatel, básník a překladatel z ruštiny
 Josef Marcel Sedlák (1895–1964) – český spisovatel a učitel